Влади́мир Ткачёв:
 Ткачёв, Владимир Александрович (род. 1993) — российский хоккеист.
 Ткачёв, Владимир Васильевич (род. 1946) — советский и украинский военнослужащий, генерал-полковник.
 Ткачёв, Владимир Михайлович (род. 1955) — советский футболист, российский тренер.
 Ткачёв, Владимир Эдуардович (род. 1995) — российский хоккеист.
 Ткачёв, Владимир Яковлевич (1925—2021) — гвардии сержант, Герой Советского Союза.